«Dudu» — п'ятий студійний альбом турецького співака Таркана. Випущений 1 липня 2003 року.

Список композицій

Відеокліпи 
 Dudu
 Gülümse Kaderine
 Sorma Kalbim
 Uzun İnce Bir Yoldayım (Ozinga Mix) (Відеокліп був знятий на ремікс пісні, який не вийшов в альбомі.)

Посилання 
 Офіційний сайт співака 

Альбоми Таркана